Cet article présente les résultats détaillés du double messieurs de l’édition 2017 des Internationaux de France de tennis qui est disputé du 30 mai au .

Faits marquants

Avant le tournoi 
Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut ont cédé leur statut de numéros 1 mondiaux après la perte de leur trois titres acquis en Californie, en Floride et à Monte-Carlo l'an passé. Néanmoins, leur victoire à Rome la semaine précédente, ainsi que la finale disputée par Nicolas Mahut aux côtés d'Édouard Roger-Vasselin à l'occasion du tournoi de Madrid, sont de bon augure pour les deux Français. Ils devront toutefois se méfier de Henri Kontinen et John Peers, leurs successeurs à la tête du classement, Łukasz Kubot et Marcelo Melo, vainqueurs à Miami et Madrid, mais aussi des tenants du titre Feliciano López et Marc López, finalistes à Monaco, ainsi que les inaltérables frères Bryan, qui entament leur  sur le circuit.

Pendant le tournoi 
Trois des équipes favorites sont éliminées dès le . Henri Kontinen et John Peers, numéros 1 mondiaux de la discipline, sont battus par David Marrero et Tommy Robredo. Les tenants du titre Feliciano López et Marc López sont sortis par Julio Peralta et Horacio Zeballos. Enfin, les Français Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut, têtes de série 2, perdent à domicile contre Nick Kyrgios et Jordan Thompson.

À l'issue du , sur les 16 têtes de série, seulement 3 se qualifient pour les 1/4 de finale et une seule atteint le dernier carré. La finale oppose finalement deux paires inédites, non têtes de série et qui n'ont jamais participé à une finale d'un Grand Chelem.

Lauréats 
Ryan Harrison et Michael Venus décrochent leur  ensemble en s'imposant en finale face à Santiago González et Donald Young. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline, leur  en Grand Chelem. Le Néo-Zélandais, qui n'avait jamais remporté le moindre set sur l'ocre parisien auparavant, offre à son pays son  titre majeur depuis Judy Connor à l'Open d'Australie 1979.

Primes et points

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double messieurs des Internationaux de France

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

Double messieurs des Internationaux de France
Roland-Garros Double messieurs
Internationaux de France de tennis 2017